Alessandro Fattori (1973-), skieur alpin italien,
  (1963-), actrice italienne,
 Fernando Fattori (1945-), basketteur italien,
  (1939-2004), chanteur et journaliste italien,
  (1924-2007), écrivain et journaliste italien,
 Giovanni Fattori (1825-1908), peintre italien,
 Marino Fattori (1832-1896), écrivain et politicien saint-marinais,
 Osvaldo Fattori (1922-2017), footballeur italien,
 Philippe Fattori (1966-), triathlète français,
  (1961-), footballeur et entraîneur italien,
  (1972-), footballeur italien,
  (1909-1960), entraîneur et rugbyman italien.

C'est également le nom de plusieurs bâtiments, comme le musée civique Giovanni Fattori à Livourne, le  à Civitavecchia ou le stade Tommaso-Fattori à L'Aquila.

Patronyme italien